Modliszki (biol.) – rząd owadów
 Boks modliszki (sztuka walki)

Filmy 
 Modliszka – amerykański film z 1993 roku
 Modliszka – australijski film z 2006 roku
 Modliszka – francuski miniserial